Lontzen (Waals: Lonzene} is een Duitstalige plaats en gemeente in de Belgische provincie Luik. De gemeente telt ruim 5.500 inwoners.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen

In Lontzen liggen de plaatsen Busch en Rabotrath. In Walhorn liggen de plaatsen Astenet en Merols. Herbesthal in deelgemeente Lontzen is de grootste woonkern in de gemeente, dus ook groter dan het dorp Lontzen.

Geschiedenis 
Hoewel nominaal een vrije heerlijkheid van het domkapittel in Aken, hoorde Lontzen tot aan de opheffing van het hertogdom Limburg in de praktijk tot de Limburgse hoogbank Walhorn. Net als de rest van het hertogdom werd Lontzen bij de annexatie van de Zuidelijke Nederlanden door de Franse Republiek in 1795 opgenomen in het toen gevormde Ourthedepartement. In 1815 werd het Pruisisch, later Duits, en in 1920 kwam het aan België.

Bezienswaardigheden 
 De Sint-Hubertuskerk (Sankt Hubertuskirche)
 Kasteel van Lontzen

Natuur en landschap
Lontzen ligt in het Land van Herve op een hoogte van ongeveer 240 meter. Bij Lontzen stroomt de Lontzenerbach, een zijrivier van de Geul. Ten noorden van Lontzen bevindt zich het Gippenhaagerbusch. Voorts is er een weidelandschap met melkveehouderij.

Demografische ontwikkeling

Demografische ontwikkeling voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1930 tot en met 1970=volkstellingen, 1976 inwoneraantal op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1930 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Nabijgelegen kernen 
Walhorn, Hergenrath, Montzen, Herbesthal, Astenet

Externe link 
  Website van de gemeente

Plaats in de Duitstalige Gemeenschap